Scalibregmatidae är en familj av ringmaskar. Scalibregmatidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scalibregmatidae 69 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Scalibregmatidae